Иван Михайлович Кулабухов (5 октября 1930 году — 2014) — юный герой, участник Великой Отечественной войны, сын полка в составе 148-го отдельного инженерно-танкового полка.

Биография 
Родился 5 октября 1930 года в хуторе Красное Знамя, Беленихинского района Курской области. 

В 1941 году пошёл в третий класс школы, но закончить обучение не пришлось, началась война. Во время Великой Отечественной войны находился на оккупированной немцами территории. В 1943 году хутор, в котором проживала семья Кулабуховых находилась в эпицентре событий Курской Дуги. В августе 1943 года советские танкисты, которым помогал в ремонте танка юный Иван, решили помочь его матери и взяли мальчишку с собой. Он был зачислен в возрасте двенадцати лет в состав 148-го отдельного инженерно-танкового полка. Полк отправлялся на Харьков. 

Несмотря на приказы командиров отправить мальчика домой или в детский дом, танкисты оставили Ивана у себя. Участвовал в боях на 1-м Белорусском фронте. Освобождал Белоруссию, Восточную Пруссию и брал город Кёнигсберг. На фронте находился до 9 сентября 1945 года. Был однажды ранен в ногу. После полк с Восточной Пруссии был выведен в Белоруссию, в военный гopoд Новогрудок. После расформировки полка, 5 декабря 1945 года, бывший юный солдат был демобилизован. 

После возвращения домой, продолжил обучение в школе. В 1947 году завершил обучение Шебекинском училище, получил профессию столяр. Однако, дальнейшую трудовую деятельность связал с сельских хозяйством. Стал работать механизатором в местном колхозе. За трудовые успехи награждался государственными наградами. Общий трудовой стаж механизатором составил более 40 лет. 

Умер в 2014 году в родном хуторе Красное Знамя.

Награды 
 Орден Отечественной войны 2 степени,
 Медаль "За боевые заслуги",
 Медаль "За трудовое отличие",
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Енгибарян А. Ему было рано бриться, а воевать в самый раз / А. Енгибарян // Истоки. – 2006. – 22 февр.
 Сабельников М. Сын полка, ветеран труда / М. Сабельников / Белгор. правда. – 2005. – 2 янв.

Ссылки 
 Иван Михайлович Кулабухов
 Память. Иван Кулабухов
 Кулабухов И.М.

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Танкисты Великой Отечественной войны
Механизаторы